Община Мрконич-Град () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Мрконич-Град. Относится к региону Баня-Лука, в частности, субрегиону Мрконич-Град.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Мрконич-Град составила 18 136 человек, по переписи 1991 года —  26 337 человек.

Этнический состав населения общины Мрконич-Град по переписи 1991 года:
 сербы — 21.057 (76,86 %);
 боснийские мусульмане — 3.272 (11,94 %);
 хорваты — 2.139 (7,80 %);
 югославы — 593 (2,16 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 334 (1,21 %).
Всего: 27.395 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 38 населённых пунктов, в том числе город Мрконич-Град.

Список населённых пунктов общины Мрконич-Град с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания 

Общины Республики Сербской